Bergerac, een arrondissement in Frankrijk
 Bergerac (stad), een stad en gemeente in Frankrijk
 Bergerac (wijnstreek), wijnstreek in het Zuidwesten van Frankrijk
 Bergerac (televisieserie), een Britse televisieserie

Zie ook
Cyrano de Bergerac (doorverwijspagina)